Aletes anisatus är en flockblommig växtart som först beskrevs av Asa Gray, och fick sitt nu gällande namn av W.L.Theob. och C.C.Tseng. Aletes anisatus ingår i släktet Aletes och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
anisatus